Магнето:

 Магнето — электромагнитный генератор.
 Магнето — вымышленный персонаж, антигерой-мутант из вселенной Marvel Comics.
 Магнето (киноперсонаж) — вымышленный персонаж, антигерой-мутант из серии фильмов Люди Икс.
 Магнето (Ultimate Marvel) — персонаж альтернативной вселенной Ultimate Marvel.